Rohan: Blood Feud (англоязычная версия ранее выпущенной игры Rohan Online) — бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG). Также к игре можно покупать платежные очки, для покупки игровых ресурсов (донат). Первая неделя закрытого бета-тестирования в США началась с 17 марта 2008 года издателем YNK Interactive. Она завершилась неделей закрытого бета-тестирования. Второй тур закрытого бета-тестирования проходил с 3 апреля 2008 по 9 апреля 2008 года, открытое бета-тестирование была запущена 28 мая 2008. Есть и другие версии Rohan Online в Корее, Тайване, Японии, Индонезии и Филиппинах.

Общая информация 
В игре реализованы система PvP, Группы, Штрафы, Строительства Города и другие используемые в MMORPG.

Система PvP и PK 
Начисляются очки за PvP бои. PK допускается, но действует система штрафов. Находясь в группе и далеко от группы, при нападении PK можно вызвать на помощь друзей при нажатии соответствующей кнопки на панели интерфейса.

Кланы и группы 
За успешное управление кланом или группой начисляют очки в виде корон под иконкой персонажа, тем самым увеличивая своё влияние среди друзей и согильдийцев. В начале на первых уровнях в группы могут входить 5 человек, после 10 уровней ещё 5 и так каждый раз, аналогично и с кланом.

Система строительства города 
Процветающие кланы могут строить поселения, тем самым получая с него доход, также охраняя его от нападения врагов.

Расы и классы персонажей 
В игре представлены 7 рас: Человек, Эльф, Полуэльф, Дхан, Драконоборец, Темный Маг и Гигант.

С выходом патча Trinity в игру была добавлена одноимённая новая раса — Тринити, ставшая 8 расой мира Rohan.

Примечания

Официальные сайты 
 Официальный сайт Rohan: Blood Feud

Ссылки 
 Русский сайт Rohan Online

Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
MMORPG по алфавиту
MMORPG в жанре фэнтези
Игры для Windows